Diocese de Bragança-Miranda (1770), em Portugal.
 Diocese de Bragança Paulista (1925), no Brasil.
 Diocese de Bragança do Pará (1979), no Brasil.

Ver também 
 Bragança

Desambiguação